Severy kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Sévery, kommun, Vaud,

USA 

 Severy, Kansas, ort, Greenwood County,